Дон Карлос Австрийский (; ,  — ) — брат короля Испании (и Португалии) Филиппа IV, инфант Испании и Португалии.

Биография 
Карлос родился в семье короля Испании и Португалии Филиппа III (во втором из этих двух королевств правил под именем Филиппа II) и его жены королевы Маргариты. Был вторым сыном в семье, пятым из восьми детей.

Карлос был младшим братом Филиппа IV и, пока король оставался бездетным, являлся наследником испанского престола. У Карлоса были плохи отношения с фаворитом Филиппа и премьер-министром Оливаресом, и хотя он не интересовался политикой, его использовали различные придворные, чтобы отодвинуть Оливареса.

Во время продолжительных болезней брата Карлос был близок к получению короны, но Филипп выздоравливал, а в 1629 году у него родился наследник престола — Бальтазар Карлос. Это полностью лишило Карлоса Австрийского политического влияния при дворе.

Дон Карлос умер в 1632 году в возрасте 24 лет, оставшись одним из наиболее загадочных персонажей своего времени.

Награды 
Кавалер ордена Золотого руна (7 декабря 1623 года)

Предки

Примечания 

Габсбурги
Инфанты Испании
Инфанты Португалии